Kabát může být:

 kabát – druh lidského oblečení

příjmení osob
 Dušan Kabát (* 1944) – slovenský fotbalista
 Jiří Kabát – více různých osobností
 Jindřich Kabát (1953–2020) – český politik, bývalý ministr
 Maurycy Kabat (1814–1890) – rakouský a polský právník a politik
 Václav Kabát (* 1932) – český malíř, grafik, ilustrátor, typograf a karikaturista
 Zita Kabátová (1913–2012) – česká herečka

v kultuře
 Kabát (hudební skupina) – česká rocková skupina
 Kabát 2003–2004
 Kabát Corrida 2007
 Kabát 2013–2015
 Martin Kabát – postava z filmu a divadelní hry Hrátky s čertem

frazeologie
 převlékat kabát (pejorativně) – měnit postoje a názory (především politické)
 je mi to platné jako mrtvému kabát (nebo zimník) – je mi to k ničemu
 dát něčemu nový kabát – úpravou či renovací vylepšit u něčeho vzhled

Rozcestníky - příjmení